Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2017 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 12. bis 14. Mai in Zoersel, Belgien statt.

Modus 
Gespielt wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielerinnen im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten zogen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 30 Punkte gespielt wurde. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:
 Titelverteidigerin: 1
 CEB: 7
 CPB: 3
 ACBC: 4
 ACC: –
 organisierende Verband (Wildcard): UMB: 1

Turnierkommentar 
Erstmals seit 2012 nahm die mehrfache Siegerin Orie Hida aus Japan wieder an einer Weltmeisterschaft teil. Sie war, ebenso wie die Niederländerin Therese Klompenhouwer aussichtsreichste Kandidatin auf den Titel. Beide überstanden, wie erwartet, die Qualifikationsrunde. Im Viertelfinale musste sich Klompenhouwer jedoch der Dänin Marianne Mortensen geschlagen geben. Hida setzte sich im Finale gegen die Koreanerin Lee Mee-rae durch und erspielte sich ihre vierte Goldmedaille.

Gruppenphase 
Die Gruppeneinteilung wie folgt:

Gruppen A & B

Gruppen C & D

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1).

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2017
WeltmeisterschaftderDamen 2017
Billardturnier in Belgien
Zoersel
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen